Etheirophora är ett släkte av svampar. Etheirophora ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Etheirophora